W Warszawie znajduje się kilka katedr należących do różnych Kościołów chrześcijańskich:
 katedra polskokatolicka św. Ducha w Warszawie
 katedra prawosławna pw. Świętej Marii Magdaleny Równej Apostołom
 archikatedra rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela
 katedra rzymskokatolicka pw. św. Michała i św. Floriana
 katedra polowa Wojska Polskiego
 konkatedra rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Zwycięskiej
 konkatedra greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny